Лоэнгрин:

 Лоэнгрин — сын Парцифаля.
 Лоэнгрин — опера Рихарда Вагнера.
 Лоэнгрин — масс-спектрометр продуктов деления в Институте Лауэ—Ланжевена.